Amanda Tampieri – calciatrice italiana
 Guido Tampieri – sindacalista e politico italiano